Кри́стофер Ю́джин (Крис) Чок (, род. 7 декабря 1986, Лондон) — американский телевизионный, театральный и киноактёр. Наиболее известен по роли молодого Люциуса Фокса в телесериале «Готэм». Он также сыграл в нескольких фильмах и сериалах, а также в бродвейском спектакле «Ограды» ().

Чок учился в средней школе Эшвилла (), а в 2001 году окончил Университет Северной Каролины в городе Гринсборо ().

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Выпускники Университета Северной Каролины в Гринсборо